Thedim ist der Familienname folgender Personen:

Jose Ferreira Thedim (1892–1971), portugiesischer Bildhauer
Guilherme Ferreira Thedim (1900–1985), portugiesischer Bildhauer